Miejscowości w USA:
 Rennert – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 Rennert (ang. Rennert Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson